Dit is de wereldranglijst van april 2002 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 april 2002.

Mannen 04